Mériamon, ou Méry-Amon, est un prénom masculin égyptien porté par :

 Mériamon, un fils de Ramsès 
 Mériamon, un fils de Ramsès 

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité